II. Hrvatska nogometna liga – Istok (također znana i kao Druga hrvatska nogometna liga – Istok, Druga hrvatska republička nogometna liga – Istok, Hrvatska regionalna liga – Istok) bila je jedna od četiri skupine Druge Hrvatske nogometne lige u sezoni 1987./88. te je predstavljala ligu četvrtog stupnja natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  Za razliku od proteklih sezona, stvorena je "Jedinstvena hrvatska liga" kao liga trećeg stupnja, a dotadašnje četiri skupine "Hrvatske lige" postale su skupine "Druge hrvatske lige". Novom reorganizacijom natjecanja za sezonu 1988./89. ukinuta je "Jedinstvena hrvatska liga", formirane su "Međurepubličke lige" (u kojima su klubovi iz Hrvatske sudjelovali u skupinama "Zapad", "Sjever" i "Jug"), a četiri skupine "II. hrvatske lige" postale su najviši republički rang u Hrvatskoj.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Jedinstvena hrvatska nogometna liga 1987./88. 
 II. Hrvatska nogometna liga – Jug 1987./88. 
 II. Hrvatska nogometna liga – Sjever 1987./88.
 II. Hrvatska nogometna liga – Zapad 1987./88.
 Međuopćinska liga - Jug 1987./88.

Vanjske poveznice 
 Forum sportnet.hr, Hrvatska republička liga 1945-91

Izvori  
 
 Dragutin Kerže: Olimpija, simbol Donjega grada : 1923. - 2003., Osijek, 2003.,   
 Željko Kovač: Povijest nogometa od NK Jedinstvo do HNK Đakovo Croatia : 1962.-2016., Đakovo, 2017., , str. 175-180 
 

1987-88 Istok
 Istok
1987-88 Istok